Hellbound Misery Torment — другий студійний альбом американської групи 25 ta Life, який був випущений 27 січня 2005 року.

Композиції 
 Abort - 6:40
 Believe in Me - 3:39
 Heavenly Sleep - 5:50
 Question Yourself - 1:59
 Ladyluck - 3:46
 You Can Count on Me - 2:53
 Crucified - 2:30
 I Don't Care About You - 2:07
 Haterz Be Damned - 3:41
 Promise Keeper - 2:26
 Drown in Your Own Blood - 2:07

Джерела 
 Hellbound Misery Torment  allmusic
 Hellbound Misery Torment last.fm

Альбоми 25 ta Life
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005
Січень 2005